Грек:
 Грек — представитель греческого народа мужского пола.

Имя 
На Руси это прозвание давалось византийцам:
 Арсений Грек
 Кассиан Грек
 Максим Грек
 Феофан Грек

Фамилия 
 Грек, Василий Алексеевич (род. 1931) — советский государственный и политический деятель, председатель Амурского областного исполнительного комитета.
 Грек, Джо (1954—2021) — мальтийский снукерист.
 Грек, Иван Михайлович (1914—1977) — Герой Советского Союза.
 Грек, Игнат Георгиевич (род. 1955) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Грек, Исаак Григорьевич (1918—1995) — российский советский кинооператор, режиссёр и изобретатель.
 Грек, Максим Викторович (род. 1993) — казахстанский и российский футболист.
 Грек, Проспер (1925—2019) — августинец, мальтийский кардинал, титулярный архиепископ Сан-Леоне (2012).
 Грек, Ян (1875—1941) — польский терапевт.

Другое 
  () — герой древнегреческих мифов, по Гесиоду прародитель греков, сын Зевса и , дочери Девкалиона.

См. также 
 Греков
 Университет (телесериал)